About Time (álbum) — da banda norte-americana de punk rock Pennywise
About Time (filme) — comédia romântica de 2013
About Time (série de televisão) — série de televisão sul-coreana de 2018
It's About Time

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música